Seven Sinners (englisch für „sieben Sündende, Sündige“) steht für:

 Seven Sinners (1925), Komödien-Krimi-Drama von Lewis Milestone
 Seven Sinners (1936), Krimi-Thriller von Albert de Courville
 Das Haus der sieben Sünden, original Seven Sinners, US-amerikanische Filmkomödie von Tay Garnett (1940)

Siehe auch:
 Die sieben Todsünden (Begriffsklärung)